Un cofacteur peut être :

 En biochimie, un cofacteur est une substance dont la présence est nécessaire à une enzyme pour catalyser une réaction donnée ;
 En mathématiques, on appelle cofacteur , d'un élément de matrice  d'une matrice carrée, le déterminant de la sous-matrice obtenue en éliminant la colonne et la ligne de cet élément, multiplié par .